Hiëronymus Duquesnoy oder Jérôme Duquesnoy ist der Name folgender Personen:

* Hiëronymus Duquesnoy der Ältere (1570–1641) flämischer Bildhauer 
 Hiëronymus Duquesnoy der Jüngere (1602–1654), flämischer Bildhauer und Architekt